Enter, tipka na računalnoj tipkovnici
 Enter (časopis), elektronički časopis
 Enter (album), album sastava Within Temptation